Accertamento tributario – nel diritto italiano, complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive
 Accertamento sanitario obbligatorio – procedura legale del sistema sanitario italiano, con cui si visita un paziente con problemi psichici critici che non accetti di sottoporsi volontariamente ad una visita medica
 Accertamento della morte – insieme delle procedure medico-legali eseguite per effettuare la diagnosi di morte, iniziare l'autopsia ed eseguire altre procedure connesse con il decesso di una persona

Altri progetti